Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der omanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der omanische Fußballverband OFA wurde 1978 gegründet. Das erste Länderspiel fand zuvor schon am 2. September 1965 gegen Libyen statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht des Omans aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und PAS = Panarabische Spiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der omanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der omanischen Mannschaft

1965 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die omanische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 85 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 41 der derzeit abzüglich des Omans 46 Nationalmannschaften der AFC
 20 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 2 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 5 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 16 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Oktober 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Oman
!